Un gars de notre ville (Парень из нашего города, Paren iz nashego goroda) est un film soviétique réalisé par Aleksandr Stolper, sorti en 1942.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Sergeï Uralov
 Musique : Nikolaï Krioukov
 Décors : Iosif Chpinel, Arnold Vaïsfeld
 Montage : Alla Kulganek

Notes et références

Liens externes 
 

Film soviétique sorti en 1942
Film dramatique soviétique
Film de guerre soviétique
Film soviétique en noir et blanc